No. 4 (стилизовано № 4) — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Stone Temple Pilots, релиз которого состоялся 26 октября 1999 года на лейбле Atlantic Records. По звучанию альбом схож с ранними работами группы.

Музыкальный стиль 
No.4 демонстрирует преднамеренное усилие группы вернуться к более раннему звучанию, которое было на первых двух альбомах. AllMusic назвал альбом «самым тяжелым усилием» Stone Temple Pilots со времен Core, отметив, что «как будто STP решили напрямую конкурировать с новым поколением альт-металлических групп, которые ценят агрессию за крючки или риффы». Стивен Томас Эрлевайн также написал, что № 4 «объединяет все сильные стороны [STP]».

Критика 

Обозреватель AllMusic Стивен Томас Эрлевайн оценил альбом четырьмя из пяти звёзд, восхваляя треки «Down» и «Heaven & Hot Rods». Роб Бруннер из Entertainment Weekly оценил его как «C», назвав альбом «общим и набранным» и в основном «неинтересным и очевидным». Бруннер охарактеризовал трек Down как «суровый», No Way Out как «устаревший», а Atlanta как «претенциозный». Далее Бруннер назвал треки Sex & Violence и Pruno «едва оригинальными» и похожими на Дэвида Боуи, но также «хорошо продуманными». Тай Комер из  CMJ назвал альбом «мощным и сплоченным», порекомендовав прослушать треки Heaven & Hot Rods , Church on Tuesday , Sour Girl и No Out Out. Лоррейн Али из Rolling Stones оценила альбом тремя звёздами из пяти, назвав песни «сильными поп-рок-произведениями, но без самосознания предыдущих усилий».

Список композиций

Чарты и сертификации 
Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

|}

Участники записи 
 Скотт Вэйленд — вокал, орган «Heaven & Hot Rods»
 Дин ДеЛео — гитара, акустическая гитара «I Got You», lapsteel для "I Got You", шестиструнный бас для "I Got You"
 Роберт ДеЛео — бас-гитара, перкуссия «Church in Tuesday» и «Sour Girl», гитара «Sex & Violence» и «Glide», бас-гитара «Glide», цитра на «Glide», электрогитара «I Got You»
 Эрик Кретц — ударные, перкуссия на «No Way Out» и «Atlanta»

Примечания 

Альбомы альтернативного метала